Надежда Павлова:
 Павлова, Надежда Анатольевна (род. 1980) — оперная певица (сопрано), солистка Пермской оперы.
 Павлова, Надежда Васильевна (род. 1956) — артистка балета Большого театра, народная артистка СССР.